Biografies:
 Danielle Steel (Nova York, 1947), novel·lista estatunidenca
 Piers Steel (1967), professor i psicòleg canadenc 
 Obres:
 Steel Ball Run, setena part de JoJo's Bizarre Adventure 
 Cold Steel  o Acer mortal , pel·lícula estatunidenca dirigida per Dorothy Ann Puzo estrenada el 1987 
 Red Steel videojoc de primera persona d'Ubisoft per a Wii de Nintendo 
 Red Steel 2, videojoc de tir en primera persona per a la consola Wii desenvolupat per Ubisoft 
 Miscel·lània:
 Steel Azin FC, club de futbol iranià de la ciutat de Teheran 
 Lap steel, instrument musical de la família dels cordòfons amb sis cordes, per tant 
 Torneig d'escacs Tata Steel, competició d'escacs que se celebra anualment als Països Baixos